Bergh kan som auktorsförkortning betyda:

 Rudolph Bergh (1824–1909)
 Rudolph Bergh (1859–1924)

Robotskapade auktorsförkortningar